Убийство — название следующих фильмов:
* «Убийство!» (, 1930) — кинофильм Альфреда Хичкока.
 «Убийство» (, 1956) — кинофильм Стэнли Кубрика.
 «Убийство» (, 1957) — кинофильм Романа Полански.
 «Убийство» (, 1964) — кинофильм Масахиро Синоды.
 «Убийство» — американский кинобоевик 1987 года с участием популярного актёра Чарльза Бронсона.
 «Убийство» — индийский фильм 1988 года, режиссёр Кирти Кумар.
 «Убийство» (, 1993) — гонконгский кинофильм Лоуренса Ченга.
 «Убийство» (, 2002) — телефильм Бибена Кидрона.
 «Убийство» (, 2004) — таиландский кинофильм режиссёра Анурага Басу.
 «Убийство» () — фильм Пер Флю 2005 года.
 «Убийство» (, 2007) — телесериал совместного производства Дании, Норвегии, Швеции.
 «Убийство» (, 2011) — американский телесериал.

См. также 
 Убийца (фильм, 1967)
 Убийца (фильм, 1992)